У́лица Сухэ́-Ба́тора — название улиц в нескольких городах мира:

Россия 
 Улица Сухэ-Батора (Барнаул)
 Улица Сухэ-Батора (Иркутск)
 Улица Сухэ-Батора (Курган)
 Улица Сухэ-Батора (Улан-Удэ)

Казахстан

Киргизия 
 Улица Сухэ-Батора (Бишкек)